Budynek przy ul. Żółkiewskiego 31 w Toruniu – dawny budynek fabryki Dietricha, obecnie budynek biurowy w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Jakubskie Przedmieście, przy ulicy Żółkiewskiego 31, w sąsiedztwie Fabryki Cukierniczej Kopernik, Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, Torseedu i Atrium Copernicus.

Historia 

Budynek powstał w 1905 roku i pierwotnie należał do firmy C. B. Dietrich i Syn – przedsiębiorstwa produkującego artykuły żelazne, m.in. gwoździe. W obiekcie tym znajdowały się wówczas biura firmy oraz mieszkanie dla kierownika. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1920 roku firma Dietricha została przejęta przez Polsko-Gdański Koncern Żelaza SA i odtąd działała pod nazwą Towarzystwa Handlowo-Przemysłowego

W czasie II wojny światowej firmę tę oraz budynek przejęła rodzina dawnego niemieckiego właściciela.

W latach 2015–2016 budynek wyremontowano i zaadaptowano ponownie na cele biurowe.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1531).

Przypisy 

Budynki biurowe w Toruniu
Nieistniejące przedsiębiorstwa w Toruniu
Toruń